Gilda Radner (1946-1989) – attrice e comica statunitense
 Karen Radner (1972) – orientalista austriaco
 Maria Radner (1981-2015) – contralto tedesco
 Roy Radner (1927) – matematico e professore universitario statunitense